Antoni Dębiński (ur. 1953) – duchowny
 Bolesław Dębiński (1868-1921) – lekarz
 Bronisław Dembiński (1858–1939) – historyk, profesor, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, działacz państwowy
 Eugeniusz Dębiński-Kaczkowski (1820-1887) – agent wojskowy
 Janusz Dębiński (1953-1973) – bandyta
 Rafał Dębiński (ur. 1978) – piłkarz
 Roman Dębiński (ur. 1956) – piłkarz